Лиственичный — название населённых пунктов в России:
 Лиственичный — посёлок в Плесецком районе Архангельской области.
 Лиственичный — посёлок в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

См. также 
 Лиственничный